Пара Даниэль Нестор / Ненад Зимонич — победительница турнира. В финале серб и канадец переиграли прошлогодних чемпионов: Леандра Паеса и Лукаша Длоуги.

Посев 

  Боб Брайан /  Майк Брайан (Второй раунд)
  Даниэль Нестор /  Ненад Зимонич (Титул)
  Лукаш Длоуги /  Леандер Паес (Финал)
  Уэсли Муди /  Дик Норман (Полуфинал)
  Махеш Бхупати /  Максим Мирный (Второй раунд)
  Лукаш Кубот /  Оливер Марах (Четвертьфинал)
  Симон Аспелин /  Пол Хенли (Первый раунд)
  Мариуш Фирстенберг /  Марцин Матковский ''(Четвертьфинал)

<ol start="9">
 Франтишек Чермак /  Михал Мертиняк ''(Третий раунд)
 Юлиан Ноул /  Энди Рам ''(Полуфинал)
 Марсель Гранольерс /  Томми Робредо ''(Первый раунд)
 Джон Изнер /  Сэм Куэрри ''(Отказ)
 Марди Фиш /  Марк Ноулз ''(Второй раунд)
 Роберт Линдстедт /  Хория Текэу ''(Первый раунд)
 Жюльен Беннето /  Микаэль Льодра ''(Третий раунд)
 Эрик Буторак /  Раджив Рам (Первый раунд)

 Специальные приглашения в основу (WC) 

  Марк Жикель /  Эдуар Роже-Васслен (Второй раунд)  Тьерри Асьон /  Лоран Рекудерк (Третий раунд)''

<ol start="3">
 Жонатан Эйссерик /  Бенуа Пер (Первый раунд)
 Гийом Руфен /  Александр Сидоренко (Третий раунд)

Ход турнира

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Ссылки 
 

Взрослые